

Wydarzenia 

 - początek rządów Aszurnasirpala II w Asyrii.